Osoby o tym nazwisku:
 Halina Mytnik − polska filolog, działaczka opozycyjna
 Tadeusz Mytnik − polski kolarz szosowy i torowy, olimpijczyk